

Реча () — комуна у повіті Арджеш.
 Реча () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Реча.
 Реча () — комуна у повіті Брашов.
 Реча () — село у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Реча.
 Реча () — комуна у повіті Марамуреш.
 Реча () — село у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Реча.
 Реча () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Хорджешть.
 Реча () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Цибенешть.
 Реча () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Іон-Крянге.
 Реча () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Яна.
 Реча () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бісока.
 Реча () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кетяска.
 Реча () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Пунгіна.
 Реча () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Валя-Маре.
 Реча () — село у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Тулгеш.
 Реча () — село у повіті Селаж. Входить до складу комуни Виршолц.
 Реча () — село у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Унгень.

Реча () — село у Ришканському районі.
 Реча () — село у Страшенському районі.

Див. також 
 Слобозія-Реча